Коргард — патентованное название лекарственного средства «Надолол»
 Коргард — сокращение от корабельный гардемарин.